Hans-Jürgen Hummel (Rathenow, 17 de junio de 1944 - 6 de febrero de 1995) fue un piloto de motociclismo austríaco, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo entre 1971 y 1984. Su mejor temporada fue en 1980 cuando acabó en tercera posición del Mundial de 50cc, por detrás de Eugenio Lazzarini y Stefan Dörflinger. Después de retirarse, Hummel se convirtió en uno de los mejores ingenieros constructores de las motos de dos tiempos.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Austria
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de Kreidler
Pilotos de Minarelli